

Geografia

Austria 
 Wiesen – comune nel distretto di Mattersburg (Burgenland)
 Wiesen – frazione di Böheimkirchen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Wiesen – frazione di Leitzersdorf, comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Wiesen – frazione di Lesachtal, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Wiesen – frazione di Pinsdorf, comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)

Germania 
 Nieder-Wiesen – comune nel circondario di Alzey-Worms (Renania-Palatinato)
 Wiesen – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Wiesen – ex comune ora frazione di Bad Staffelstein, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Wiesen – frazione di Bergisch Gladbach, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Wiesen – frazione di Hellenthal, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Wiesen – ex comune ora frazione di Seßlach, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Italia 
 Wiesen – nome tedesco di Prati, frazione del comune di Monguelfo-Tesido nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)
 Wiesen – nome tedesco di Prati, frazione del comune di Val di Vizze nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Wiesen – ex comune ora frazione di Davos, città nella regione Prettigovia/Davos (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
 Wisen – comune svizzero nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)